Чубеачи има више значења:

 Чубеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чубеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику